Thruxton (Hampshire), een plaats in het Engelse graafschap Hampshire
 Thruxton (Herefordshire), een plaats in het Engelse graafschap Herefordshire